Niklas Karlsson (ur. 1980) – szwedzki biegacz narciarski
 Niklas Karlsson (ur. 1973) – szwedzki żużlowiec
 Niklas Karlsson – polityk

Zobacz też 
 Nicklas Carlsson – piłkarz